Frietsch ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Frietsch (1905–2001), deutscher Maschinenbauer und Professor
 Klaus Frietsch (* 1939), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)